Amadou Ba, né le  à Dakar, est un homme politique sénégalais et membre de l'APR. Il est Premier ministre du Sénégal depuis le 17 septembre 2022.

Biographie

Jeunesse et formation 
Après un baccalauréat technique de gestion en 1980, il décroche une maîtrise en sciences économiques, option gestion des Entreprises et un brevet de l’ENAM en 1988, section Impôts et Domaines. Il est inspecteur stagiaire à Diourbel en 1989, puis inspecteur chef du premier secteur de taxe sur la valeur ajoutée à la Direction générale des impôts et domaines (DGID) à Dakar. En 1991, il se perfectionne par deux stages, à l’Institut international d'administration publique de Paris et à Baltimore.

Chef d’inspection à Dakar Plateau I de 1990 à 1992, il est ensuite délégué dans les fonctions de commissaire contrôleur des assurances à la direction des assurances jusqu'en 1994, puis inspecteur vérificateur à la direction des vérifications et enquêtes fiscales.

Après un stage de formation durant l'été 2001 à l’École nationale des impôts de Clermont-Ferrand, il prend en 2002 la tête du Centre des grandes entreprises de la direction des impôts, puis devient directeur des impôts en 2004 pour un an. En , il est nommé directeur général des impôts et des domaines. Sous sa direction est mis en œuvre un nouveau Code général des impôts, entré en vigueur en .

Il est parallèlement chargé d’enseignements, à l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM), section impôts et domaines depuis 1992, et au COFEB/BCEAO de 1995 à 2000.

Ministre 

Lors de la formation du gouvernement Touré, le , il est nommé ministre de l’Économie et des Finances, en remplacement d'Amadou Kane.

Entre 2019 et 2020, il est ministre des Affaires étrangères, sous la présidence de Macky Sall.

À l'échelle locale, Amadou Ba est responsable du parti présidentiel de l'Alliance pour la République aux Parcelles assainies, une commune de la ville de Dakar.

Premier ministre 

À l'issue des élections législatives de 2022, Amadou Ba est élu député de la  législature, sur la liste de la coalition présidentielle d'Unis par l'espoir.

Le 17 septembre 2022, Amadou Ba est nommé Premier ministre, l'obligeant a démissionner de son mandat de député, celui-ci est remplacé par le suivant sur la liste, le jeune Abdoulaye Diagne.

Vie privée 

Marié, il a trois enfants.

Notes et références 

Naissance à Dakar
Naissance en mai 1961
Premier ministre du Sénégal
Ministre sénégalais des Affaires étrangères
Ministre sénégalais de l'Économie et des Finances